Ženská dvouhra Brisbane International 2019 probíhala v úvodním lednovém týdnu roku 2019. Do singlové soutěže brisbaneského tenisového turnaje hraného venku na tvrdém povrchu nastoupilo třicet hráček. Obhájkyní titulu byla estonská tenistka Elina Svitolinová, kterou ve druhém kole v repríze předchozího finále vyřadila Běloruska Aljaksandra Sasnovičová.

Vítězkou se stala pátá nasazená Češka Karolína Plíšková, jež ve finále zdolala 29letou Ukrajinku Lesju Curenkovou po třísetovém průběhu 4–6, 7–5 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo dvanáctý singlový titul na okruhu WTA Tour v devatenáctém kariérním finále. Poprvé tak získala druhou trofej z jediného turnaje, když v Brisbane triumfovala již v roce 2017. 29letá Curenková přitom v závěru druhé sady podávala na vítězství v utkání, ale česká hráčka si ztracené podání vzala zpět a průběh následně otočila. Ukrajinka si ve třetím setu podvrtla kotník. Porážka v jejím prvním finále z kategorie Premier představovala přerušení série čtyř finálových výher. Bodový zisk pro Curenkovou znamenal nové kariérní maximum, když se posunula o tři příčky výše na 24. místo.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Brisbane International 2019